Cotabambas (stad), een stad in Peru
Cotabambas (provincie), een provincie van Peru
Cotabambas (district), een district van Peru